

Presentación previa 
Somdev Devvarman fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Stéphane Robert derrotó en la final a Saketh Myneni.

Cabezas de serie 

  Yuki Bhambri (Primera ronda)
  Kimmer Coppejans (Semifinales)
  Stéphane Robert (Campeón)
  Saketh Myneni (Finalistas)

<ol start=5>
  Yannick Mertens ''(Primera ronda)
  Zhang Ze ''(Primera ronda)
  Bai Yan ''(Segunda ronda, retiro)
  Chen Ti ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Nueva Delhi 2016